Coban kan syfta på:

Guatemala 

 Cobán, kommun, Departamento de Alta Verapaz, 
 Coban (flygplats),